

Пактаєво — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Пактаєво — присілок, Сернурський район, Марій Ел